Mein Leben steht für:

 Mein Leben (Arte), biografische Reihe auf dem Fernsehsender Arte
 Mein Leben (Tschechow), Erzählung von Anton Tschechow (1896)
 Mein Leben – Die Reportage mit Mari Lang, Reportage-Reihe des Österreichischen Rundfunks
 Mein Leben – Marcel Reich-Ranicki, deutscher Fernsehfilm von Dror Zahavi (2009)

autobiografische Werke:
 Mein Leben (Seume) von Johann Gottfried Seume (1813)
 Mein Leben (Alexander Herzen) (1852–1868)
 Mein Leben (Hoffmann von Fallersleben) (1868)
 Mein Leben (Richard Wagner) (1880)
 Mein Leben (Leo Königsberger) (1919)
 Mein Leben (Trotzki) (1929)
 Mein Leben (Wilhelm von Bode) (1930)
 Mein Leben (Friedrich Griese) (1934)
 Mein Leben (Hermann Eris Busse) (1935)
 Mein Leben (Rudolf Huch) (1935)
 Mein Leben (Robert Hohlbaum) (1936)
 Mein Leben (Simon Dubnow) (1937)
 Mein Leben (Adele Sandrock) (1940)
 Mein Leben (Albert Pagels) (1940)
 Mein Leben (Erich Raeder) (1956)
 Mein Leben (Alma Mahler) (1963)	
 Mein Leben (Otto Hahn) (1968)
 Mein Leben (Oskar Kokoschka) (1972)
 Mein Leben (Emil Nolde) (1976)
 Mein Leben (Heinrich Harrer) (2002) 	
 Mein Leben (Bill Clinton) (2004)
 Mein Leben (Gunter Sachs) (2005)
 Mein Leben (Herbert Prohaska) (2005)
 Mein Leben (Peter Scholl-Latour) (2015)

Siehe auch:
 Aus meinem Leben